Joe Bastianich, propr. Joseph (1968) – imprenditore, personaggio televisivo e cantante statunitense di origine italiana
 Lidia Bastianich (1947) – cuoca, personaggio televisivo e scrittrice italiana naturalizzata statunitense
 Tanya Bastianich (1972) – donna d'affari e autrice statunitense